A Equipe coreana representa a Coreia do Sul na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
A Coreia do Sul competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1973. Seus melhores resultados foram as segundas rodadas de (1973, 1977, 1986, 1987, 1992).

Ver também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Coreana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis